Ringgold kan syfta på:

 Samuel Ringgold (1770–1829),  en amerikansk politiker

Geografi
 Ringgold, Georgia
 Ringgold, Louisiana

Se även 
 Ringgold County